User Datagram Protocol – jeden z protokołów internetowych
 Usenet Death Penalty – blokada użytkownika Usenetu za popełnione nadużycia
 urydyno-5′-difosforan – organiczny związek chemiczny, jeden z nukleotydów
 Uniwersytet Diego Portalesa

Zobacz też 
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (UDP)